Кубок мира по санному спорту проводится ежегодно Международной федерацией санного спорта начиная с сезона 1977/78. Каждое соревнование состоит из нескольких этапов, которые проходят приблизительно с ноября по февраль, выявляя сильнейших спортсменов мира в одноместных санях среди мужчин, одноместных санях среди женщин, двухместных санях среди мужчин, и в последнее время программа также включает эстафету смешанных команд.

На основании прошедших этапов происходит формирование общего зачёта, где спортсмены распределены по количеству набранных очков. В соответствии с сегодняшним регламентом победитель каждого старта получает 100 очков, приехавший вторым — 85, третьим — 70. Саночник, пришедший к финишу 39-м, получает два очка, а за 40-е место и далее — по одному. Отбор на этапы Кубка мира производится на основе проводимых предварительно этапов Кубка наций, причём существуют определённые квоты, например, одна страна может выставить в каждой дисциплине не более четырёх спортсменов.

Список призёров общего зачёта

Одноместные сани (мужчины)

Одноместные сани (женщины)

Двухместные сани

Смешанные команды

См. также 
 Чемпионат мира по санному спорту
 Чемпионат Европы по санному спорту
 Санный спорт на Олимпийских играх

Ссылки 
 Все призёры Кубка мира с 1977 года на официальном сайте FIL
 Смешанные команды на Кубке мира на официальном сайте FIL

Кубки мира по санному спорту
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1977 года